L'édition 2005 du tournoi de tennis du Japon se déroule du 3 au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Wesley Moodie remporte l'épreuve en simple, Satoshi Iwabuchi et Takao Suzuki celle en double.

Lauréats 
Wesley Moodie remporte son premier et seul titre en simple en battant en finale Mario Ančić.

En double, Satoshi Iwabuchi et Takao Suzuki s'imposent en finale face à Simon Aspelin et Todd Perry. Il s'agit du seul titre ATP de leur carrière.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2005) (édition féminine)
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2005
Tennis masculin en 2005
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2005
Tennis en octobre 2005